IC 2788 ist ein Galaxienpaar im Sternbild Löwe auf der Ekliptik. Es ist schätzungsweise 1099 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Das Objekt wurde am 27. März 1906 vom deutschen Astronomen Max Wolf entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise